Une chimiothérapie adjuvante est destinée à augmenter ou stimuler les effets positifs d'une autre forme de traitement, comme la chirurgie ou la radiothérapie.

Un traitement néo-adjuvant est un traitement administré afin de réduire la taille d’une tumeur cancéreuse (maligne) préalablement à une intervention chirurgicale (pour limiter l'étendue de l'exérèse) ou à une radiothérapie (pour en augmenter l'efficacité).

Chimiothérapie